

Argentina
San Pedro (Buenos Aires) - cidade da província de Buenos Aires
San Pedro (Capayán)  - localidade do departamento de Capayán, na província de Catamarca
Colonia San Pedro - município do departamento San Justo, província de Córdoba
San Pedro (Córdoba) - município do departamento San Alberto, província de Córdoba
San Pedro Norte - município do departamento de Tulumba, província de Córdoba
San Pedro de Jujuy - cidade da província de Jujuy
San Pedro (Misiones) - localidade da província de Misiones
San Pedro (La Rioja) - localidade da província de La Rioja
San Pedro de Guasayán - localidade entre o departamento de Santa Rosa e província de Catamarca, e o departamento de Guasayán, na província de Santiago del Estero
San Pedro (Capital) - localidade do departamento Capital, da província de Santiago del Estero
San Pedro (Choya) - localidade departamento de Choya da província de Santiago del Estero
San Pedro (Jiménez) - Uma localidade do departamento Jiménez da província de Santiago del Estero
San Pedro (departamento de Misiones) - na província de Misiones
San Pedro (departamento de Jujuy) - na província de Jujuy

Belize
San Pedro (Belize) – localidade do distrito de Belize

Chile
San Pedro (Chile) -  comuna da Região Metropolitana de Santiago
San Pedro de la Paz - comuna da região de Bío-Bío
San Pedro de Atacama - comuna da região de Antofagasta

Colômbia
San Pedro de los Milagros - município do departamento de Antioquia
San Pedro de Urabá - município do departamento de Antioquia
San Pedro - município do departamento de Sucre
Catedral de San Pedro (Cali) - catedral na cidade de Cáli
San Pedro de Cartago - município do departamento de Nariño

El Salvador
San Pedro Perulapán – localidade em Cuscatlán
San Pedro Puxtla - município do departamento de Ahuachapán
San Pedro Masahuat - município do departamento de La Paz
San Pedro Nonualco - município do departamento de La Paz

Espanha
San Pedro (Albacete) - município da província de Albacete
San Pedro del Arroyo - município da província de Ávila
San Pedro de Mérida - município da província de Badajoz
San Pedro Palmiches - município da província de Cuenca
San Pedro Bercianos - município da província de Leão
San Pedro del Pinatar – município província de Múrcia
San Pedro del Valle - município da província de Salamanca
San Pedro de Rozados - município da província de Salamanca
San Pedro del Romeral - município da província de Cantábria
San Pedro de Gaíllos - município da província de Segóvia
San Pedro Manrique - município da província de Sória
San Pedro de Latarce - município da província de Valladolid
San Pedro de Ceque - município da província de Zamora
San Pedro de Bedoya - localidade do município de Cillorigo de Liébana, Cantábria
San Pedro (Soba) - localidade do município de Sobá, Cantábria
San Pedro de las Baheras - localidade do município de Val de San Vicente, Cantábria

Estados Unidos
San Pedro (Califórnia) - distrito da cidade de Los Angeles, na Califórnia

Filipinas
San Pedro (Filipinas) - município da província de Laguna

Guatemala
San Pedro La Laguna - município do departamento de Sololá
San Pedro Sacatepéquez (San Marcos) - município do departamento de San Marcos
San Pedro Necta - município do departamento de Huehuetenango
San Pedro Soloma - município do departamento de Huehuetenango
San Pedro Jocopilas - município do departamento de El Quiché
San Pedro Pinula - município do departamento de Jalapa
San Pedro Carchá - município do departamento de Alta Verapaz
San Pedro Ayampuc - município do departamento de Guatemala
San Pedro Sacatepéquez - município do departamento de Guatemala

Honduras
San Pedro Sula
San Pedro Zacapa

México
San Pedro Atzompa – localidade de Tecamac, no estado do México
San Pedro Cholula -  localidade do estado de Puebla
San Pedro Garza García -  município do estado de Nuevo León
San Pedro México (Baja California Sur) – cidade do estado de Baja California Sur
San Pedro Pochutla -  município do estado de Oaxaca
San Pedro Yeloixtlahuaca -  localidade do estado de Puebla
San Pedro de las Colonias -  município do estado de Coahuila

Paraguai
San Pedro del Ycuamandiyú - município do departamento de San Pedro
San Pedro del Paraná - distrito do departamento de Itapúa
Departamento San Pedro (Paraguai)

Peru
San Pedro de Putina Punco (distrito)
San Pedro de Lloc
San Pedro de Lloc (distrito)
San Pedro de Tacna
San Pedro de Pillao (distrito)
San Pedro (distrito)
San Pedro de Cachora
San Pedro (distrito de Lucanas)
San Pedro de Palco
San Pedro de Larcay (distrito)
San Pedro de Coris (distrito)
San Pedro de Huacarpana (distrito)
San Pedro de Chunan (distrito)
San Pedro de Cajas (distrito)
San Pedro de Chaulán (distrito)
San Pedro de Chana (distrito)
San Pedro (distrito de Ocros)
San Pedro de Casta (distrito)
San Pedro de Huancayre (distrito)
San Pedro de Pilas (distrito)

República Dominicana
San Pedro de Macorís

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas